Iowa může být:
 Iowa – stát na severu Spojených států amerických
 Iowa County – různé okresy v USA
 Iowa Township – různé správní okrsky v USA
 Iowa City – město v Iowě
 Iowa City (Kalifornie) – osada v Kalifornii
 Iowa (Louisiana) – městečko v Louisianě
 Třída Iowa – třída bitevních lodí amerického námořnictva
 USS Iowa – různé lodě amerického námořnictva
 Iowa (album) – album americké metalové skupiny Slipknot z roku 2001